Manono kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Manono (territorium), Tanganyika, 
 Manono flygplats,

Samoa 

 Manono, ö,